Ел Хитано има више значења:

 Ел Хитано (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хитано (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику